Bakkes ist der Familienname von:

Christiaan Bakkes (* 1965), südafrikanischer Schriftsteller und Naturschützer
Margaret Bakkes (1931–2016), südafrikanische afrikaanssprachige Schriftstellerin

Siehe auch:
Backes